Джон Тейт (, 29 января 1955, Мэрион, Арканзас, США — 9 апреля 1998, Ноксвилл, Теннесси, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Бронзовый призёр XXI Олимпийских игр в весовой категории свыше 81 кг (1976). Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA (1979-1980).

Старший брат Фрэнка и Томаса Тейтов.

Любительская карьера 
Тейт познакомился со своей будущим тренером, Aсом Миллером, во время любительского турнира в Ноксвилл, штат Теннесси. Тейт и Миллер работали вместе до 1983 года.

В 1975 году в турнире Национальные Золотые перчатки Тэйт уступил в финале Эмори Чепмен.

В 1976 году Тэйт проиграл в четвертьфинале следующего года в раздельным решением Майкл Доуксу. Он отомстил за это поражение Доуксу на Олимпийских играх по решением судей.

В 1976 году победил чемпиона США Марвина Стинсона, чтобы перейти к Олимпийским испытаниям. Он также дважды победил будущего супертяжеловеса весе Грега Пейджа близким решением судей, один раз в четвертьфинале турнира Национальные Золотые Перчатки в 1975 году.

Завоевал бронзовую медаль в супертяжелом как представитель Соединенных Штатов в 1976 на Олимпиаде в Монреале:

 1-й тур свидания
 Победил Анджея Бегальски (Польша) 5-0
 Победил Петра Гусина (ФРГ) 3-2
 Проиграл Теофило Стивенсону (Куба) нокаутом в 1 раунде

Профессиональная карьера 
Дебютировал в 1977 году. Выиграл первые 20 боёв, включая ряд побед над соперниками высокого уровня: Дуэйн Бобик, Бернардо Меркадо и Калли Кноетзе.

20 октября 1979 года в бою за вакантный титул WBA Тейт встретился с Джерри Кутзее. Тейт победил единогласным решением судей в 15-раундовом бою.

31 марта 1980 года  Тейт проводил первую защиту титула в бою с Майком Уивером. Уивер против Тейта оказался одним из лучших боёв в 80-е годы. Тейт имел преимущество в росте и доминировал над Уивером в течение первых 10 раундов. Но потом уже побитый Уивер с решительностью переломил ход боя, тесня Тейта назад. Один из комментаторов сказал, что уже слишком поздно, поскольку осталось только 5 раундов и Тейт вероятно,скоро восстановится. Однако всего лишь 40 секунд до конца 15 раунда, Уивер поймал Тейта отскочившего от веревки к нему и пробил тяжелейший левый крюк.  Тейт на холст и лежал на полу  более минуты. Фотографии для прессы показали, что Тейт крепко спал в то время как Уивер сделал стойку на руках вместе, чтобы праздновать.

20 июня 1980 Тейт вышел на ринг против Тревора Бербика. Этот бой проходил в андеркарте боя между  Шугаром Рэем Леонардом и Роберто Дураном.  Бербик нокаутировал Тейта ударом, который пришёлся по задней части головы и Тейт потерял сознание.

После этого боя Тейт выиграл 14 боёв, победив в том числе Чака Гардена и  Донни Лонга.

Тейт восстановил авторитет и планировал бросить вызов Ларри Холмсу в 1984 году, но бой не состоялся из-за травмы.

Тейт в оставшуюся часть 80-х годов часто выходил с избыточным весом. Он выходил в такой форме до поражения малозаметному Ноэлю Квалесу в Лондоне, в своем последнем бою в 1988 году.

После бокса 
За всю карьеру Тейт заработал более 17 000 000 долларов, но затем сломался. Тейт начал употреблять кокаин в 1980-х и отбывал срок в тюрьме за мелкие кражи и нападения, прежде чем прибегнуть к попрошайничеству на улицах Ноксвилла.

Смерть 
Тейт умер 9 апреля 1998 в городе Ноксвилл в возрасте 43 лет. Он был за рулем пикапа, который врезался в сервисный полюс. Вскрытие показало, что он умер от инсульта, вызванного опухолью мозга. У Тейта начались судороги и он потерял сознание, в результате чего произошла авария. Два пассажира получили легкие травмы. Knox County, медицинский эксперт заявил, что Тейт употреблял кокаин в течение последних 24 часов своей жизни.

Результаты боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Следующий после Али

Боксёры США
Персоналии по алфавиту
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1976 года
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов